Европейско първенство по волейбол за мъже 1948 е първото издание на събитието. Организирано е от Европейската конфедерация по волейбол и се провежда от 24 до 26 септември 1948 г. в Рим, Италия.

Участници

Регламент 
Всички отбори заемат една-единствена група, в която се играе по системата всеки срещу всеки. Шампион е съставът, завършил на първо място. За победа се присъждат 2 точки, а за загуба – 1.

Резултати 

|}

|}

Крайно класиране

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол